Оятский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1955 годы.

Административный центр — посёлок Алёховщина.

Площадь территории — 2365 км² (по данным 1928 года). Население — 9110 человек (1954 год; 19 198 чел. в 1926 году, 15 305 чел. в 1939 году).

Образование района 
Оятский район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. Первоначально именовался Гонгиничским районом, а его центром являлась деревня Гонгиничи. Однако уже 14 ноября 1927 года постановлением Президиума ВЦИК район был переименован в Оятский, а его центр перенесён в Алёховщину.

В состав района были включены следующие административные единицы:
 из Шапшинской волости Лодейнопольского уезда Ленинградской губернии — 18 сельсоветов;
 Красноборская волость Тихвинского уезда Череповецкой губернии (11 сельсоветов).

Первоначально Оятский район был включён в состав Лодейнопольского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 

На момент образования в состав района входило 29 сельсоветов. После проведённого в 1928 году укрупнения сельсоветов число их в Оятском районе сократилось до 20:

В рамках мероприятий по ликвидации на территории СССР национальных районов и сельсоветов постановлением Президиума Леноблисполкома от 14 апреля 1939 года Надпорожский, Ратигорский и Вонозерский вепсские национальные сельсоветы Оятского района были упразднены. Территория Надпорожского и Ратигорского сельсоветов вошла в состав Подборского сельсовета, территория Вонозерского сельсовета — в состав Хмелёзерского сельсовета.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года в Оятском районе были упразднены сельсоветы: а) Чукинский (присоединён к Шапшинскому сельсовету) и б) Новинский (присоединён к Яровщинскому сельсовету).

Упразднение района 
Район был упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1955 года, его территория передана в состав Лодейнопольского района. В настоящее время большая часть территории бывшего Оятского района входит в состав Алёховщинского сельского поселения.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области